Francesco Zingales – generale italiano
 Giuseppe Zingales – fisico italiano
 Leone Zingales – giornalista italiano
 Luigi Zingales – economista italiano
 Matteo Zingales – compositore australiano